Вирий (Virius) е малко и фамилно име от Древен Рим.

Известни с това име:

 Квинт Вирий, съпруг на Ларция (* 125, дъщеря на Авъл Ларций Лепид), дядо на консула от 275 г.
 Вирий Луп, homo novus, привърженик на император Септимий Север
 Луций Вирий Агрикола, консул 230 г.
 Луций Вирий Луп Юлиан, консул 232 г.
 Вирий Орфит, консул 270 г.
 Вирий Луп (консул 275 г.), суфектконсул 275 г., консул 278 г.
 Вирий Гал, консул 298 г.
 Вирий Непоциан (консул 301 г.), баща на консула от 336 г.
 Вирий Непоциан (консул 336 г.), женен за императрица Евтропия (дъщеря на Констанций I Хлор)
 Вирий Никомах Флавиан (334–394), писател, граматик, историк, консул 394 г.

Римски фамилии